Вангерия () — род растений семейства Мареновые, включающий в себя более 50 видов деревьев и кустарников, распространённых в Африке и на Мадагаскаре.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 55 видов:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наиболее известный вид — Vangueria infausta, распространённый в Южной Африке. Это — листопадное маленькое дерево высотой 3-7 м с серо-желтовато-коричневой корой. Плод почти круглый, блестящий тёмно-зелёный, когда недозрелый, при созревании становится русым. Полностью созревшие плоды мягкие и съедобные, и имеют приятный кисло-сладкий вкус.

Примечания

Ссылки 
 Vangueria infausta на сайте PlantzAfrica.com

Мареновые